Virus Meadow è il secondo album di inediti del gruppo musicale inglese And Also the Trees, pubblicato nel 1986.

Tracce
Side A

Collegamenti esterni